Ново-Горажде () —  община (муниципалитет) в Республике Сербской в составе Боснии и Герцеговины. Центр находится в селе Устипрача (Ново-Горажде). Относится к региону Источно-Сараево.

Население 
Численность населения общины по переписи 2013 года составила 3391 человек, в том числе в селе Устипрача — 301 человек.

Этнический состав населения общины Ново-Горажде по переписи 1991 года  (68 населённых пунктов довоенной общины Горажде)

Населённые пункты 
В состав общины входит 68 населённых пунктов.

Список населённых пунктов общины с численностью населения по переписям 1991 и 2013 годов, чел.:

История 
До боснийской войны существовала единая община Горажде в составе 187 населённых пунктов. В 1995 году по Дейтонским соглашениям она была разделена между ФБиГ и РС на общины Горажде (119 нп, включая город Горажде) и Ново-Горажде (68 нп) соответственно.

Примечания 

Общины Республики Сербской